Змагання зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 проходили 13 серпня вулицями Лондона.

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Розклад

Результати

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017
Спортивна ходьба на чемпіонатах світу з легкої атлетики